Браун, Уолтер (1925—2011) — австралийский байдарочник.
 Браун, Уолтер (1905—1964) — американский хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой.
 Браун, Уолтер Шон (1949—2015) — австралийский и американский шахматист.